Дави́д Ябло́нский (; 8 октября 1991, Соколов, Чехословакия) — чешский футболист, защитник польского клуба «Краковия».

Клубная карьера 
Яблонский — воспитанник футбольного клуба «Теплице». В основном составе «Теплице» дебютировал 30 мая 2009 года в игре против «Ческе-Будеёвице». В 2010 году был отдан в аренду в клуб «Зенит» из Часлава, а в 2011 — в «Арсенал» из Ческа-Липы.

В сезоне 2011/12 также на правах аренды выступал за «Усти-над-Лабем». За эту команду Яблонский сыграл в 21 матче и забил один гол.

Летом 2012 года футболист вернулся в «Теплице» и стал одним из основных защитников клуба. Всего в сезоне 2012/13 защитник принял участие в 18 матчах чемпионата Чехии. Основным защитником своей команды оставался Яблонский и в следующие два сезона: в сезоне 2013/14 он принял участие в 25 матчах, а в сезоне 2014/15 — в 27 матчах чемпионата Чехии. Кроме того, за это время он забил шесть голов.

В первой половине сезона 2015/16 Давид также являлся основным центральным защитником «Теплице», но зимой отказался продлевать контракт с командой ради летнего перехода в российский футбольный клуб, после чего до окончания контракта был отправлен в аренду в клуб первой лиги «Баник». За команду из Соколова Яблонский отыграл в 12 матчах и забил один гол.

28 мая 2016 года было объявлено, что Яблонский подписал контракт на 2 года с «Томью», днём ранее вышедшей в российскую Премьер-лигу. Дебютировал в составе томского клуба 7 августа 2016 года в матче с «Локомотивом» (2:2). В дебютном матче футболист отметился тем, что после его фолов в ворота «Томи» дважды назначались пенальти. В конце декабря 2016 года стало известно, что футболист расторг контракт с томским клубом и стал свободным агентом.

В январе 2017 года подписал контракт с клубом «Левски».

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 

 Профиль на официальном сайте «Томи»
 Профиль на официальном сайте РФПЛ
 Профиль на сайте sportbox.ru

Футболисты Чехии
Игроки ФК «Теплице»
Игроки ФК «Баник» Соколов
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «Левски»
Игроки ФК «Краковия»